Umoja ist

 eine Vorstadt von Nairobi
 ein Frauendorf in Kenia, siehe Umoja (Frauendorf)
 eine Fähre auf dem Victoriasee
 das Swahiliwort für „Einheit“ und eines der Prinzipien von Kwanzaa